Ox (restaurant) - een restaurant in Belfast met Michelinster
 Ox (album) - een album van de Amerikaanse metalcoreband Coalesce
 Ox - pseudoniem van basgitarist Samer el Nahhal
 Ox - IATA-code van de luchtvaartmaatschappij Orient Thai Airlines*